Kota (district); een district in de Indiase staat Rajasthan
Kota (Rajasthan); een stad in de Indiase staat Rajasthan
Kota (Uttar Pradesh); een plaats in het district Sonbhadra in de Indiase staat Uttar Pradesh
Kota (Chhattisgarh), een plaats in het district Bilaspur in de staat Chhattisgarh
Kota (Aichi); een gemeente in de Japanse prefectuur Aichi
Kota (Nepal); een stad in Nepal
Bakota (of Kota); een volk in Gabon

In Maleisië:
Een aanduiding in het Maleis voor een stad of regentschap. Het maakt deel uit van een flink aantal plaatsnamen:
Kota Bharu; de hoofdstad van de provincie Kelantan
Kota Belud; de hoofdstad van het district Kota Belud
Kota Kinabalu; de hoofdstad van het district Kota Kinabalu
Kota Marudu; de hoofdstad van het district Kota Marudu
Kota Setar; een district
Kota Tinggi; de hoofdstad van het district Kota Tinggi

In Indonesië:
Kota Baru; de oude naam van de stad Jayapura in Indonesië
Kota Radja, de oude naam van Banda Atjeh